CIMB steht für:
 CIMB Group
 Current Issues in Molecular Biology, britisches Peer-Review-Journal für Molekularbiologie und Molekularmikrobiologie

Abkürzung